Піцен () — область давньої Італії, населена піценами; там були поширені дві неспоріднені мови: північнопіценська та південнопіценська.
 Піцен — в міфології сибірських татар — дух-господар лісу.
 Піцен — вуглеводневе з'єднання з хімічною формулою C  22  H  14 .

Див. також
 Марк Геренній Піцен (значення)